Het wereldkampioenschap schaatsen allround 1961 werd op 18 en 19 februari in het Ullevi in Göteborg gehouden. 

Titelverdediger was de Sovjet Boris Stenin, die een jaar eerder in het Eisstadion in Davos wereldkampioen was geworden. Henk van der Grift won zijn eerste titel en werd hiermee de eerste Nederlandse wereldkampioen sinds Coen de Koning in 1905.

Eindklassement

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NF = niet gefinisht
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1961
Langebaanschaatsen in 1961
Schaatsen in Zweden
Sportevenement in Göteborg
Schaatsen